Atlantogenata — клада ссавців, що об'єднує афротеріїв і неповнозубих, які були розділені між африканським і південноамериканським континентами відповідно, імовірно, у крейдяному періоді. Атлантогенати разом з бореоевтеріями складають кладу евтеріїв. Монофілія атлантогенатів була підтверджена деякими генетичними доказами.

Альтернативні гіпотези полягають у тому, що Boreoeutheria і Afrotheria об'єднуються, щоб утворити епітеріїв (Epitheria) (що загалом підтверджується анатомічними й іншими фізіологічними доказами) чи Boreoeutheria і Xenarthra об'єднуються, щоб утворити Exafroplacentalia.

Також є дослідження, які твердо підтримують гіпотезу майже супутнього походження (трифуркації) трьох надрядів ссавців: Afrotheria, Boreoeutheria, Xenarthra.

Кладограми 
Зовнішня:

Внутрішня:

Примітки 

Ссавці